Лара Арруабаррена і Лурдес Домінгес Ліно були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.
Юлія Бейгельзимер і Ольга Савчук виграли титул, у фіналі перемігши першу сіяну пару Клара Коукалова і Моніка Нікулеску з рахунком 6–4, 5–7, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main draw

BNP Paribas Katowice Open, парний розряд
2014